Анна Сергеевна Колесник (; род. 24 октября 1994 года, Лебедин, Сумская область) — украинский юрист, политик.

Народный депутат Украины IX созыва.

Биография 
Окончила юридический факультет Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого по специальности «Международное право». Второе высшее образование получила в Харьковском национальном университете имени Каразина по специальности «Управляющий по административной деятельности, экономист».

Она работала судебным экспертом в Харьковском научно-исследовательском экспертно-криминалистическом центре МВД Украины.

Политическая деятельность 
На выборах президента Украины в 2019 году была доверенным лицом кандидата Владимира Зеленского в ТИО № 168 (Харьковская область).

Кандидат в народные депутаты от партии «Слуга народа» на парламентских выборах 2019 года, № 94 в списке. На время выборов: временно не работает, беспартийная. Проживает в Харькове.

Член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого
Выпускники Харьковского университета
Народные депутаты Верховной рады Украины IX созыва
Члены партии «Слуга народа»
Женщины-политики Украины